Teresa kan syfta på:

 Teresa (namn) – kvinnonamn och personer med namnet
 Teresa (film, 1951) – amerikansk film
 Moder Teresa – en romersk-katolsk nunna

Geografi

Filippinerna 

 Teresa (Rizal), kommun, CALABARZON, Province of Rizal,

Spanien 

 Teresa (kommun i Spanien), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar